Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Aaron Krickstein 2–6, 6–1, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (secondo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Yannick Noah (terzo turno)
 José Higueras (primo turno)
 Andrés Gómez (Campione)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 José Luis Clerc (semifinali)

 Anders Järryd (terzo turno)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Chris Lewis (terzo turno)
 Heinz Günthardt (secondo turno)
 Henri Leconte (secondo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Pat Cash (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1984